Тревизани () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Тревизани, Анджело (1669—1753) — итальянский художник.
 Тревизани, Картер (род. 1982) — итальянский хоккеист.
 Тревизани, Раффаэле (род. 1955) — итальянский флейтист.
 Тревизани, Франческо (1656—1746) — итальянский художник.

См. также 
 Тривизани, Маркантонио (1475—1554) — 80-й венецианский дож.